Роквуд има више значења:
 Роквуд (Вирџинија)
 Роквуд (Мичиген)
 Роквуд (Илиноис)
 Роквуд (Пенсилванија)
 Роквуд (Тенеси)